Marcone est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Salvador Imperatore Marcone (1950-), arbitre chilien de football.

Pseudonyme 

 Marcone, de son vrai nom Marcone Amaral Costa Júnior (1978-), footballeur brésilien et qatarien ;

Toponyme 

 Selve Marcone, commune italienne de la province de Biella dans la région Piémont.

Patronyme italien